Днестровский каньон ()ː

 Днестровский каньон — каньонообразная долина реки Днестр.
 «Днестровский каньон» — национальный природный парк в Украине, на территории Борщевского, Залещицкого, Бучачского и Монастириского районов Тернопольской области.
 «Днестровский каньон» — региональний ландшафтный парк в Украине, на территории Борщевского, Залещицкого, Бучачского и Монастириского районов Тернопольской области.
 «Днестровский» — региональний ландшафтный парк в Украине, на территории Тлумачского и Городенковского районов Ивано-Франковскої области.